Sebastian Scheel ist der Name folgender Personen:

* Sebastian Scheel (Maler) (um 1480–1554), österreichischer Maler
 Sebastian Scheel (Politiker) (* 1975), deutscher Politiker (Die Linke)